Seznam armad z zaporedno številko 28.

Seznam 
 28. armada (Japonski imperij)
 28. armada (ZSSR)

 Zračne
 28. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi